Companyia Britànica de les Índies Orientals, companyia d'inversors amb seu a Londres (1600-1858) que gaudí del monopoli de tot el comerç a les Índies Orientals, que amb el temps esdevingué l'empresa que governà de forma virtual l'Índia 
 Companyia Danesa de les Índies Orientals
 Companyia Espanyola de les Índies Orientals
 Companyia Francesa de les Índies Orientals
 Companyia Neerlandesa de les Índies Orientals
 Companyia Sueca de les Índies Orientals, fundada a Gotemburg, Suècia, el 1731 per al comerç amb